Slave to the Rhythm steht für:

 Slave to the Rhythm (Grace-Jones-Album), Album von Grace Jones (1985)
 Slave to the Rhythm (Michael-Jackson-Lied), Lied von Michael Jackson (2014)